Deidesheim ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Deidesheim, Landstadt im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Deidesheim im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

historisch:
 Amt Deidesheim im Hochstift Speyer

Deidesheim ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich von Deidesheim (um 1305–um 1360), deutscher Kleriker und kurtrierischer Kanzlist
 Richard von Deidesheim (um 1200–1278), deutscher Priester und Dekan des Ritterstifts Wimpfen

Siehe auch:
 Deidesheimer